Kostelů zasvěcených sv. Antonínu Paduánskému je více:

 Kostel svatého Antonína Paduánského (Bedřichov)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Brumovice)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Černý Potok)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Dačice)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Dolní Bečva)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Dubnice)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Heřmanice v Podještědí)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Hrabětice)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Istanbul)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Klíny) – zbořen koncem roku 1985
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Komárov)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Koštice)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Kuřimská Nová Ves)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Kytlice)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Liberec)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Loučky)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Melč)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Milešov)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Míškovice)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Ostrava)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Panská Lhota)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Paříž)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Praha) v Holešovicích
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Prašivá)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Přemyšl)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Sokolov)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Třeština)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Tvrdkov)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Úšovice)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Vřesina)
 Kostel svatého Antonína Paduánského (Znojmo)

Související články 
 Kaple svatého Antonína Paduánského